Fernando Olaechea (1928-), footballeur péruvien ;
 Jorge Olaechea (1956-), footballeur péruvien ;
 Marcelino Olaechea (1888-1972), religieux salésien espagnol, évêque de Pampelune puis archevêque de Valence.